Огородниково — название населённых пунктов в России:

 Огородниково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Огородниково — село в Спасском районе Рязанской области.